XLA steht für:
 XL Airways UK (ICAO-Code), britische Charterfluggesellschaft
 X-linked agammaglobulinemia (X-chromosomale Agammaglobulinämie), das Bruton-Syndrom

xla steht für:
 Kamula (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

.xla steht für:
 Microsoft Excel Add-In, Dateiendung von Microsoft Excel-Addins

Abkürzung